Dihm ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dihm (1793–1882), deutscher Konditor, Spezereihändler und Fotograf
 Friedrich Dihm (1880–1956), deutscher Generalleutnant
 Ludwig Dihm (1849–1928), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Martin Dihm, deutscher Diplomat
 Peter Dihm (1934–2021), deutscher Richter

Siehe auch:
 Diem
 Diehm
 Thiem